Rörik Birgersson kan syfta på:

Rörik Birgersson den äldre (nämns endast 1250), stamfar till Rörik Birgerssons ätt. Det är oklart om han var vid liv nämnda årtal eller ej. Han var gift med en dotter till Folke jarl.
Rörik Birgersson den yngre (omnämnd 1270, död tidigast 1322), svensk riddare och riksråd, sonson till Rörik Birgersson den äldre